alsea nyelv
 alsea nép, őslakos amerikai népcsoport Nyugat-Oregonban
Étteremlánc
 Alsea, mexikói étteremlánc
Földrajz
 Alsea, település az Oregon állambeli Benton megyében
 Alsea-folyó, folyó Waldport mellett
 Alsea-öböl, öböl Waldport mellett
egyéb
 USS Alsea (ATF-97), vontatóhajó